Trauermarsch  bezeichnet:

 Die Marschform einer Gruppe von Menschen, siehe Marsch#Gedenk-, Protest-, Trauermärsche
 Trauermarsch (Musik)